A ponte sobre o Vale da Carpinteira, da autoria do Arquitecto João Carrilho da Graça e do Engenheiro Adão Fonseca, surge na sequência de um plano de mobilidade do Município da Covilhã para facilitar a circulação pedonal entre o centro da cidade e a zona dos Penedos Altos.

Projectada e construída entre 2003 e 2009, a ponte ergue-se como um objecto elegante que sublinha a paisagem e cria uma alternativa de atravessamento do vale. Custou três milhões de euros.

Topografia 
A particular topografia do território em que a cidade da Covilhã se inscreve, além de determinar o seu desenho urbano, proporcionou também os meios técnicos e económicos para o seu desenvolvimento. Os cursos de água dos vales da Carpinteira e da Goldra (ou Degoldra), proporcionaram a industrialização da tradicional actividade de transformação de lanifícios.

A geomorfologia da cidade e a expansão para o vale, traduziu-se, no caso presente, como soluções inovadoras de mobilidade pedonal urbana, em elementos de intervenção transversal (no caso das Ribeiras) e ascensional (no caso de diferenças altimétricas com significado).

Arquitectura 
Com uma arquitectura elegante, a ponte estabelece uma forte relação com a profunda largura do vale, dominada pelo maciço da Serra da Estrela e no lado oposto o vale da Cova da Beira, permitindo um novo modo de reconhecer a estrutura territorial. 
Uma linha, que se dobra em três ramos, une as encostas que se encontram a uma distância de 220 metros e 52 metros acima do vale. O fragmento central desenha-se perpendicularmente ao eixo do vale e está unido nos extremos em dois pontos de ligação pré-determinados, desenhando uma serpentina que se assemelha à linha da beleza de William Hogarth.

Mais do que uma ruptura, a linha curva instala um deslize do paradigma Euclidiano - na presença de obstáculos, a distância mais curta pode ser uma linha curva, como afirma Galileu na peça de Brecht.

Aspectos Técnicos
A estrutura da ponte tem 2 vigas paralelas que se apoiam em 4 pilares. As vigas, revestidas exteriormente em aço e interiormente em madeira de Azabé, têm 1,75m de altura e 4,40m de largura, criando com a laje uma secção em “U”. Os dois pilares centrais de secção rectangular, igualmente revestidos em aço e a acompanhar as dimensões exteriores do tabuleiro, situam-se junto ao leito da ribeira. Os outros 2, de secção circular, encontram-se junto à encosta, sendo por isso menores. Os pilares circulares são em betão e parcialmente revestidos por blocos de granito que, com o passar do tempo, serão envoltos por vegetação sendo absorvidos pelas encostas do vale.

Ficha técnica 

 Betão: 2000 m3
 Aço para Betão Armado: 250 toneladas
 Tabuleiro: 220m x 4,40m
 Altura entre o tabuleiro e o leito da ribeira: 52 metros
 Pilar circular em Betão Armado: diâmetro 2,50m de diâmetro, 19m de altura
 Pilar circular em Betão Armado: diâmetro 2,50m de diâmetro, 22m de altura
 Pilar rectangular de secção rectangular: 4,40m x 1,75m x 34m
 Pilar rectangular de secção rectangular: 4,40m x 1,75m x 39m
 Distância entre pilares: 49 metros
 2 pilares com revestimento helicoidal e vegetação
 Aço laminado para pilares e rampas: 430 toneladas
 Madeira Azabé (oriunda de áfrica) para revestimento: 3050m2
 Armaduras de iluminação: 456 unidades 
 Número de pessoas que trabalharam na obra: 200 durante 400 dias
 Custo da obra: 3 milhões de euros (câmara municipal da covilhã: 750 mil euros, Quadro Comunitário de Apoio: 2.250 milhões de euros)

Equipa

Projecto

Arquitecto 
João Luís Carrilho Da Graça + Afa, Consult,Lda.

Engenheiros 
António Adão da Fonseca e Carlos Quinaz, Engenheiros.

Colaboradores

Arquitectos 
Pedro Abreu Pereira, João Rosado Baptista, Porfirio Pontes e Yutaka Shiki.

Maquetistas 
Nuno Pinto, Desenhador; Vanda Neto e Paulo Barreto.

Informação complementar 
Fundações e Estrutura: Afa, Consultores De Engenharia, Lda. - Carlos Quinaz e Renato Bastos, Engenheiros;
Instalações Eléctricas: Ruben Sobral, Engenheiro;
Paisagismo: Arpas – Luís Cabral e  Lucile Dubroca, Arquitectos
Promotor:  Poliscovilhã, S.A.

Estruturas Metálicas:  bysteel, s.a.

Prémios 
 1º Prémio da Ait Awards, na categoria “Transporte”.
 Galardão no VIII BIAU – Bienal de Iberoamericana Arquitectura e Urbanismo.

Desenhos Técnicos

Curiosidades 
 No dia da inauguração, a 6 de setembro de 2009, milhares de pessoas deslocaram-se para atravessar a ponte já há muito ambicionada.
 A Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira foi escolhida pela revista Travel&Leisure como um dos sete destinos mais interessantes do mundo relacionado com design.
Um dos Pilares retangulares da ponte tem 39 metros de altura, fazendo com que esta seja a ponte pedonal mais alta da Europa.

Referências 
 ALBIERO, Roberta; SIMONE, RITA – Documenti di ArchitetturaJoão Luis Carrilho da Graça: Opere e progetti. Milano: Electa, 2006
 Ponte de pedestres sobre a Ribeira da Carpinteira/ Carrilho da Graça Arquitectos, Arch Daily. Página visitada em 7 de dezembro de 2012.
 Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, Câmara Municipal da Covilhã. Página visitada em 9 de dezembro de 2012.
 Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, Quinta do Angrinhal. Página visitada em 7 de dezembro de 2012.
 Inauguração da Ponte sobre a Carpinteira, Câmara Municipal da Covilhã. Página visitada em 7 de dezembro de 2012.

Ver também 
 JLCG, Site oficial www.jlcg.pt
 João Luís Carrilho da Graça
 António Adão da Fonseca
 Lista de pontes de Portugal
 William Hogarth

Ligações externas 
 Carrilho Da Graça Arquitectos Ganham O 1º Prêmio Da Ait Awards, Na Categoria “Transporte” – Anteprojectos.
 Ponte pedonal de Carrilho da Graça é criação "sexy" – DN Portugal.
 Design da Ponte da Carpinteira distinguido a nível mundial – Notícias da Covilhã.
 Ponte Pedonal Ribeira da Carpinteira, Covilhã/ João Luís Carrilho da Graça – Últimas Reportagens

Covilhã
Ribeira
Fundações em Portugal em 2009
Pontes no distrito de Castelo Branco